Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Delray Beach International Tennis Championships 2013 nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl šestý nasazený jihoafrický hráč Kevin Anderson, který ve čtvrtfinále podlehl americké turnajové jedničce Johnu Isnerovi.

Titul získal nenasazený Lotyš Ernests Gulbis, který ve finále zdolal francouzského hráče Édouarda Rogera-Vasselina po dvousetovém průběhu zápasu 7–6(7–3) a 6–3. Gulbis tak vyhrál první titul sezóny a celkově třetí singlový na okruhu ATP Tour. Po turnaji se posunul na 67. místo světového žebříčku.

Nasazení hráčů 
  John Isner (semifinále)
  Tommy Haas (semifinále)
  Sam Querrey (2. kolo)
  Kei Nišikori (1. kolo, skreč)
  Alexandr Dolgopolov (1. kolo)
  Kevin Anderson (čtvrtfinále)
  Feliciano López (odstoupil)
  Xavier Malisse (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

Delray Beach Open
ATP World Tour 2013